Ledizione 1964-1965 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo primo titolo. Capocannoniere del torneo è stato Rudolf Brunnenmeier del  con 24 reti.

Stagione 

Al termine della passata edizione sono retrocesse in Regionalliga Preußen Münster e Saarbrücken, che sono state sostituite da Borussia Neunkirchen e Hannover.

Il torneo è stato vinto dal , che rimane in testa per tutto il girone di ritorno, e termina a tre punti dai campioni in carica del Colonia. I biancorossi sono protagonisti di una sfortunata prova nella Coppa dei Campioni: vengono eliminati dal Liverpool nei quarti di finale solo grazie al lancio della moneta, dopo che anche la partita di spareggio non vede nessuna delle due squadre prevalere. Sempre in campo internazionale va invece meglio al Monaco 1860, che nella Coppa delle Coppe raggiunge la finale; viene però battuto dal West Ham.

In questa stagione l'Hertha Berlino perde la licenza a causa di pagamenti irregolari ad alcuni dei suoi calciatori; viene poi deciso di non retrocedere il Karlsruhe e lo Schalke 04; in questo modo il campionato diventerà a diciotto squadre dalla prossima stagione.

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1964-1965
      Vincitrice della Coppa di Germania 1965 e qualificata in Coppa delle Coppe 1965-1966
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1965-1966
      Retrocesso in Regionalliga 1965-1966

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1964-1965.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1965-1966.
  , ,  e  qualificate alla Coppa delle Fiere 1965-1966.
   e  promosse in Bundesliga 1965-1966
   retrocesso in Regionalliga e declassato all'ultimo posto per irregolarità finanziarie.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  e  (15)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Miglior attacco:  (70 gol segnati)
 Miglior difesa:  (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+25)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  e  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (16)
 Peggior attacco:  (40 gol segnati)
 Peggior difesa:  e  (62 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-22)

Individuali

Classifica marcatori

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1964-1965

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964